Die Antalya Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juni 2019 in Antalya stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Eastbourne das Nature Valley International gespielt, das genau wie das Turnier in Antalya zur Kategorie ATP Tour 250 zählte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 445.690 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 507.490 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Juni 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 127 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Antalya